François Jouvenet peut désigner :
 François Jouvenet dit le jeune, (1664-1749), peintre français ;
 François Jouvenet, (1920-1981), dirigeant français de football.

Voir aussi